Отоман може бити:
 Отоман, припадник Отомана
 Отоман (намештај)

Види још 
 Отомани (Османлије)
 Осман, вишезначна одредница
 Османи (Османлије)
 Отоманци (Османлије)
 Османци (Османлије)
 Отаман (Атаман)